John Egan ist der Name folgender Personen: 

* John Egan (Politiker) (1811–1857), kanadischer Geschäftsmann und Politiker
 Jack Egan (Boxer), amerikanischer Boxer 
 John Egan (Manager) (* 1939), britischer Manager
 John Egan (Fußballspieler) (* 1992), irischer Fußballspieler
 John Joseph Egan (1916–2001), amerikanischer römisch-katholischer Priester und Sozialaktivist